Erik Trana kan avse:

 Erik Trana (död 1634), ämbetsman
 Erik Trana (1847–1933), ämbetsman, politiker, egyptolog.
 Erik Trana (1888-1967), arkitekt